OBG steht für:

 OBG Gruppe, deutsches Bauunternehmen

 Ordnungsbehördengesetz, ein Gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen im Bereich der Gefahrenabwehr
 deutsches Kfz-Kennzeichen, siehe Kreis Osterburg#Kfz-Kennzeichen

OBG